Boxford puede referirse a:

 Boxford (Berkshire), Inglaterra
 Boxford (Massachusetts), Estados Unidos
 Boxford (condado de Essex, Massachusetts), Estados Unidos
 Boxford (Misuri), Estados Unidos
 Boxford (Suffolk), Inglaterra